Коллекти́вная со́бственность — форма собственности, при которой все члены коллектива имеют равные права на её владение и использование, а также на равноправное участие в распоряжении результатами труда.

Наиболее распространенными формами коллективной собственности являются кооперативная, партнерская и акционерная собственность.
Кооперативная собственность — это собственность лиц, объединивших свои средства для ведения совместной деятельности. Кооперативная собственность возникает в результате денежных и иных имущественных взносов лиц (членов кооператива), доходов, полученных от реализации продукции.
Партнерская собственность возникает, когда право собственности принадлежит двум и более лицам. Она образуется в результате добровольных взносов (денежных или иных) участников партнерства.
Акционерная собственность образуется в результате выпуска и реализации акций. Держатели акций относятся к субъектам акционерной формы собственности. Акционерная собственность — гибкая форма собственности. Она создает широкие возможности для привлечения капитала, расширения базы собственников, привлечения последних к управлению.

См. также 
 Личная собственность
 Общественная собственность
 Частная собственность

Формы собственности